PC-1 – computer della Commodore
 PC 1 – computer della Olivetti Prodest
 PC1 – auto di Formula 1 della Penske
 PC1 – auto di Formula 1 della Connew
 Proproteina convertasi 1 – enzima